Bloedverwanten, een Nederlandse televisieserie van 2010 t/m 2014
 Bloedverwanten (roman), een roman van de Amerikaanse schrijfster Richelle Mead
 Bloedverwanten (film), een Nederlands-Franse film uit 1977
 Bloedverwantschap of consanguiniteit, de relatie tussen twee personen die een gemeenschappelijke voorouder hebben